Стірлінг:
 Стірлінг Джеймс (1692—1770) — шотландський математик.
 Стірлінг Роберт (1790—1878) — шотландський науковець.

Див. також 
 Стерлінг (значення)